Gary Williams (n. 1960), calciatore inglese
 Gary B. Williams, (n. 1945), ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Gary Williams, (n. 1975), ex cestista statunitense
 Gary Williams, ex skeletonista canadese